AXK peut faire référence à :
  ;
 Aka, une langue selon le code Étiquette d'identification de langues IETF.

Code
Code IATA des aéroports